Isla El Metate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla El Metate, Tamaulipas, 
 Isla El Metate, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar